Agent kan syfta på:

 Agent (handel) – ett företag som har rätten att sälja varor åt ett annat företag
 Agent Corrigan – en amerikansk tecknad serie
 Agent Orange – ett avlövningsmedel
 Agent Orange (musikalbum) – ett musikalbum från av det tyska thrash metal bandet-Sodom
 Agent Orange (musikgrupp) – ett amerikanskt punkrockband
 Agent 47 – huvudpersonen i IO Interactives spelserie Hitman
 Agent 327 – en nederländsk humoristisk agentserie av Martin Lodewijk

Datorer 
 Agent (program) – ett datorprogram som autonomt eller semiautonomt arbetar i bakgrunden
 Agentbaserad modell – en typ av beräkningsmodell som oftast används för datorsimulering
 Användaragent – ett klientprogram för att implementera ett nätverksprotokoll som används i kommunikation mot en server
 Intelligent agent – ett AI-program som utgör reglersystem

Person 
 Agent provocateur – en person som genom förställning lockar och provocerar en annan att yppa farliga åsikter eller att begå lagstridiga handlingar
 Artistagentur – ett företag som avtalat med en artist om att mot provision förmedla frilansuppdrag till denne
 Free agent – en term som används inom professionell sport
 Hemlig agent – en typ av spion
Litterär agent – företrädare för författare
 Politisk agent – en titel på ämbetsmän i Brittiska imperiet
 Spelaragent – en person som avtalat med en idrottsman om att företräda denne

Språkvetenskap 
 Agent (semantik) – en semantisk roll
 Agentadverbial – en typ av satsdel i grammatiken

Se även 
 Agent X9 – flera
 Agentur